Пётр Нефёдов:
 Нефёдов, Пётр Петрович (1941—2021) — политический деятель Казахстана.
 Нефёдов, Пётр Прохорович (1915—1943) — Герой Советского Союза.